Kamarádi můžou být:
 Kamarádi (časopis) – český dětský časopis
 Kamarádi (film, 1932) – německo-francouzský film režiséra Georga Wilhelma Pabsta z roku 1932
 Kamarádi (film, 1971) – československý televizní film režisérky Věry Chytilové z roku 1971
 Kamarádi (film, 1987) – americký film režiséra Lou Antonia z roku 1987
 Kamarádi (seriál) – československý televizní seriál z let 1971–1975